Die 51. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 3. bis zum 13. August 1957 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Als Schlusstag der Meisterschaften wurde nun der Dienstag etabliert. Zum ersten Mal seit Oscar Kreuzer 1920 gab es mit dem Australier Mervyn Rose wieder einen männlichen Dreifachsieger. In Abwesenheit seines inzwischen zu den Profis übergetretenen Landsmannes Lew Hoad gewann er das Herrendoppel mit dem einzigen erfolgreichen Titelverteidiger Don Candy sowie das Gemischte Doppel an der Seite von Edda Buding. Pech hatte in diesem Wettbewerb Erika Vollmer, dass ihr US-amerikanischer Partner Hugh Stewart, mit dem sie 1954 und 1955 gewonnen hatte, vom US-amerikanischen Tennisverband gesperrt wurde, und sie ohne Partner dastand.

Bei den Damen machten die beiden Mexikanerinnen Yola Ramírez und Rosa Reyes den Sieg mit dem besseren Ende für Ramírez unter sich aus. Im Damendoppel siegten die beiden Britinnen Angela Mortimer und Pat Ward. 19 Jahre nach ihrem Sieg im Mixed 1938 nahm die Polin Jadwiga Jędrzejowska erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder am Turnier in Hamburg teil. Den ersten Auftritt bei den Herren in Hamburg hatte der 18-jährige Christian Kuhnke.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 3. bis 14. August 1957, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XI. Jahrgang, Heft 15 und 16 (1. und 2. August-Ausgabe 1957)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1957